International Working Test 2006 (IWT 2006) byl XV. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 22. a 23. července 2006 v Německu poblíž zámku Moyland. Pořadatelem soutěže byl Deutscher Retriever Club (DRC).

Soutěže se zúčastnilo 30 týmů (25 národních týmů a 5 free týmů) z 10 zemí. Vítězem se stal národní tým z Nizozemska (I) před národním týmem ze Švýcarska (II) a obhájci z Německa.

Rozhodčími byli  William Meldrum,  Robert Stobbart,  Terry Bailey,  Gaynor Bailey,  Phil Wagland.

Přihlášené týmy 
Maximální stanovený počet startujících byl 30 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy. Zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro národní free týmy.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina

Průběžné výsledky 

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2006 – oficiální stránky 
 Deutscher Retriever Club – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty v Německu
Sportovní události v Německu
Psí sporty v roce 2006
Sport v Německu v roce 2006